Let the Movie Begin — збірка англійської групи Joy Division, яка була випущена 3 січня 2006 року.

Композиції 
 Love Will Tear Us Apart – 2:52
 Ian Curtis Interview – 1:40
 Leaders of Men – 2:21
 Stephen Morris and Ian Curtis Interview – 0:25
 Failures – 2:26
 Ian Curtis Interview – 0:38
 No Love Lost – 4:44
 Martin Hannett Interview – 0:39
 At a Later Date – 3:11
 Ian Curtis Interview – 2:36
 Ice Age – 2:25
 Stephen Morris and Ian Curtis Interview – 0:32
 Shadowplay – 3:37
 Ian Curtis Interview – 1:08
 Passover – 2:08
 Martin Hannett Interview – 0:31
 Transmission – 4:14
 Stephen Morris and Ian Curtis Interview – 0:53
 New Dawn Fades – 4:20
 Ian Curtis Interview – 1:13
 Digital – 3:31
 Bernard Sumner Interview – 0:35
 Colony – 3:57
 Ian Curtis Interview – 0:41
 Autosuggestion – 4:06
 Dead Souls – 4:46

Учасники запису 
 Єн Кертіс — гітара
 Бернар Самнер — гітара
 Пітер Хук — барабани
 Стефен Морріс — бас-гітара

Джерела 
 
 Let the Movie Begin

Альбоми Joy Division
Англомовні музичні альбоми